La prova del 100 metres braça masculins dels Jocs Olímpics d'Estiu de 2012 es van disputar el 28 i 29 de juliol al London Aquatics Centre.

Rècords 
Abans de la prova els rècords del món i olímpic existents eren els següents:

Durant la competició es van batre els següents rècords:

Medallistes

Resultats

Sèries

Semifinals

Semifinal 1

Semifinal 2

Final

Referències 

Homes